Ейн-Геді — оаза в Ізраїлі (на території Західного берегу)
 Ейн-Геді (кібуц) — поселення біля цього оазису
 Національний парк Ейн-Геді — національний парк навколо згаданих оазиса та поселення